Ашшур:

 Ашшур — главное божество древних ассирийцев, входящее пантеон шумеро-аккадских богов.
 Ашшур — столица древней Ассирии, город, названный в честь ассирийского верховного бога Ашшура.
 Ашшур — часть наименований Ассирийского государства на аккадском языке в древности.
 Алум Ашшур — дословно «народ [или община] Ашшур[а]», или, точнее «ном Ашшур».
 Мат Ашшур — дословно «страна [или царство] Ашшур[а]», или, точнее собственно «Ассирия».
 Ассур (Ашшур) в Библии — сын Сима, родоначальник ассирийцев.

См. также 
 Ассур
 Ашур